Genètica:
Haplogrup H del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà H, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.